

Anno 
 235 o 235 a.C.

Codici 
 235 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico CAST Observatory, di Talmassons, in provincia di Udine

Matematica 
 235 – numero